

Geografia
 Luh è una delle possibili grafie utilizzate per indicare il fiume Luch, in Russia

Codici 
 LUH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ludhiana (India)